Wöß ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Wöß (1878–?), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter (CSP)
 Friedrich Wöß (1880–?), österreichischer Universitätsprofessor
 Wolfram Wöß (* 1969), österreichischer Informatiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Wöss